Kent — na Inglaterra, também conhecido como Condado de Kent 

 Condado de Kent (Delaware)
 Condado de Kent (Maryland)
 Condado de Kent (Michigan)
 Condado de Kent (Rhode Island)
 Condado de Kent (Texas)
ou ainda:
 Condado de New Kent — na Virgínia

 Condado de Kent (Nova Brunswick)
 Condado de Kent (Ontário)

Desambiguações de topônimos